Футбольная лига ОАЭ 1988/1989 () — 
очередной сезон чемпионата ОАЭ по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1988/89 на сайте rsssf.com  

1988/1989
ОАЭ
ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 1988 году
1989 год в ОАЭ